Пајнланд има више значења:
 Пајнланд (Флорида)
 Пајнланд (Тексас)